Владимир Гаћиновић је име под којим су познате следеће личности:
 Владимир Гаћиновић, српски књижевник;
 Владимир Гаћиновић, српски фудбалер и фудбалски тренер.